Jesper Hansen kan henvise til flere personer:

 Jesper Hansen (fodboldtræner) (født 1963) – en dansk fodboldtræner og tidligere fodboldspiller
 Jesper Hansen (fodboldspiller, født 1974) (født 1974) – en dansk fodboldspiller (forsvarer)
 Jesper Hansen (fodboldspiller, født 1983) (født 1983) – en dansk fodboldspiller (midtbanespiller)
 Jesper Hansen (fodboldspiller, født 1985) (født 1985) – en dansk fodboldspiller (målmand)
 Jesper Hansen (skytte) – en dansk skeetskytte
 Jesper Hansen (cykelrytter) (født 1990) - en dansk cykelrytter